Der Roewe RX5 Max ist ein Sport Utility Vehicle der zum SAIC-Konzern gehörenden chinesischen Automobilmarke Roewe.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Fahrzeug im April 2019 im Rahmen der Shanghai Auto Show 2019. Positioniert ist das SUV zwischen dem kleineren RX5 und dem größeren RX8. In China wird es seit August 2019 verkauft. Die Plug-in-Hybrid-Version Roewe RX5 eMax kam im November 2019 in den Handel. Eine überarbeitete Version wurde im Oktober 2021 vorgestellt.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite des Roewe RX5 Max (chinesisch)
 Offizielle Webseite des Roewe RX5 eMax (chinesisch)

Kombi
Hybridelektroautomodell